

Стихійне лихо 
 Пожежа — неконтрольований процес горіння.
 Лісова пожежа.
 Підземна пожежа.
 Пожежа нафтової свердловини.

Населенні пункти 
 Пожежа — село в Україні, в Бучацькому районі Тернопільської області.
 Пожар — селище у Брасовському районі Брянської області Росії.
 Пожар — село в Вожегодському районі Вологодської області.
 Пожар — село в історичній області Метохія (Косово).
 Пожар — село в Опочецкому районі Псковської області, Болгатовська волость.

В мистецтві 
 Пожежа — автобіографічна повість, польської письменниці, Зофії Коссак-Щуцької.
 Пожежа — повість російського письменника Валентина Распутіна.
 Пожежа — фільм англійського режисера Джеймса Вільямсона.
 Пожежі — канадсько-французька військова драма.

Див. також 
 Пожеж.